andere naam voor Iran
Geschiedenis van Iran
Perzische Rijk, een historisch rijk in het Midden-Oosten waar verschillende dynastieën hebben geregeerd.

'Perzisch', het bijvoeglijke naamwoord bij 'Perzië', kan ook verwijzen naar:
 Perzen, een Indo-Europees volk dat hoofdzakelijk in Iran (Perzië), Afghanistan en Tadzjikistan woont.
 Perzisch, een Indo-Europese taal, dat de officiële taal van Iran (Perzië), Afghanistan en Tadzjikistan is.